Романо има више значења:
 Романо (Ређо ди Калабрија)
 Романо (Вибо Валенција)